Фнитопсихи́ты или тнитопсихи́ты ( от  — «смертный» +  — «дух, душа»; ; мьртводѹшьници) или  ара́бики (), или араби́ты — последователи учения, согласно которому человеческая душа подобна душе домашнего скота и что она погибает вместе с телом.

О фнитопасхитах сведения очень скудные. Евсевий Кесарийский в книге «Церковная история» сообщает о том, что в Аравии в первой половине III века появились люди, распространявшие учение, согласно которому душа человека в смертный час умирает с телом и вместе с ним разрушается, а в час воскресения вместе с ним и оживёт. Для обсуждения данного вопроса был созван немалый собор в 246 году, на который был приглашён Ориген. Он изложил перед собранием свои соображения о данном вопросе. Благодаря доводам Оригена собравшиеся отказались от своего учения. Евсевий Кесарийский термин «фнитопсихиты» по отношению к данным людям не употребляет. Этого термина, как и рассказа об этой ереси, нет у Епифания Кипрского в книге «Панарион». У Августина в книге «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» фнитопсихиты носят название , это 83 ересь в его книге; это же название в книге Исидора Севильского «Этимологии», 59 ересь. Описание этой ереси и сам термин «фнитопсихиты» появляется в книге «О ста ересях вкратце», написанной Иоанном Дамаскиным. Никита Хониат (XIII век) в книге  («Сокровище православия») описал учение фнитопсихитов. Никифор Каллист Ксанфопул в книге «Церковная история» пересказывает рассказ Евсевия Кесарийского об этой ереси.

Приблизительно того же воззрения, что и фнитопсихиты, придерживалась в Средние века секта онетопсихитов.

Примечания

Ссылки   

 John Henry Blunt. Dictionary of Sects, Heresies, Ecclesiastical Parties, and Schools of Religious Thought. Rivingtons p. 44
 Евсевий Кесарийский «Церковная история» Книга 6. 37
 Иоанн Дамаскин «О ста ересях вкратце». 90. Фнитопсихиты.
 
 
 А. П. Лебедев. Исторические очерки состояния Византийско-восточной церкви от конца XI-го до половины XV-го века (Том VII) 1902 г. стр. 405
 Augustinus. «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus».
 «De Haeresibus ad Quodvultdeum Liber Unus» — «Livre sur les hérésies À Quodvultdeus»
 F.P. HAVEY. "Arabici." Catholic Encyclopedia. Vol. 1. : Robert Appleton Company, 1907
 Никифор Каллист Ксанфопул. «Церковная история». Книга 5. глава 23. PG 145. col. 1112

История христианства
Еретические течения в христианстве